Lance Mountain ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Lance Mountain (North Carolina) (915 m), Berg im Buncombe County, North Carolina (USA)
 Lance Mountain (Georgia) (739 m), Berg im Union County, Georgia (USA)

Lance Mountain ist der Name folgender Personen:
* Lance Mountain (Skateboarder) (* 1964), US-amerikanischer professioneller Skateboarder 
 Lance Sydney Mountain (* 1940), neuseeländischer Cricketspieler